Плюс-минус

 Плюс-минус (±) — математический символ, который ставится перед некоторым выражением и означает, что значение этого выражения может быть как положительным, так и отрицательным.
 Плюс-минус (+/−, P/M) — статистический показатель полезности игрока в хоккее.
 +\- (плюс\минус) — украинская mathcore группа.